Stoeber (ou Stöber) peut désigner :
 Adolphe Stoeber, poète alsacien
 Auguste Stoeber, poète alsacien, frère du précédent
 Ehrenfried Stoeber, avocat et poète alsacien, père des précédents
 Fontaine Stoeber, une fontaine de Strasbourg dédiée aux trois précédents

Voir aussi 
 Franz Xaver Stöber, graveur et lithographe autrichien